Edmonton – miasto w prowincji Alberta (Kanadzie)
 Edmonton – stacja kolejowa w Edmonton, w prowincji Alberta, w Kanadzie
 Edmonton – miasto w Kentucky (USA)
 Edmonton – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Edmonton – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)